Traußnig ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Traußnig (1903–1990), österreichischer Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Arthur Traußnig († 2013), österreichischer Politiker (FPÖ), Bezirkshauptmann und Landtagsabgeordneter